Бисмарк Аджей-Боатенг (; 10 мая 1994, Аккра, Гана) — ганский футболист, полузащитник клуба «ЧФР Клуж».

Клубная карьера 
Аджей-Боатенг — воспитанник известной африканской академии «Право на мечту». После окончания академии был приобретён английской командой «Манчестер Сити», но сразу был отправлен в аренду в норвежский клуб «Стрёмсгодсет». 12 августа 2012 года провёл первый матч за команду, в матче против клуба «Тромсё» вышел на замену в конце второго тайма. 16 мая 2013 года забил первый гол за команду в матче против клуба «Согндал», в этом же матче Бисмарк забил первый «дубль» за клуб.

В сентябре 2013 года получил травму лодыжки во время тренировки, от которой восстановился лишь в конце июня 2014 года. В феврале 2015 года руководство «Манчестер Сити» приняло решение, что Бисмарк будет играть в «Стрёмсгодсете» до конца сезона 2015. 5 января 2016 года стало известно, что игрок останется в норвежском клубе ещё на один полный сезон.

24 января 2017 года Аджей-Боатенг подписал контракт с клубом MLS «Колорадо Рэпидз». В североамериканской лиге дебютировал 18 марта 2017 года в матче против «Миннесоты Юнайтед», заменив на последние восемь минут Сэма Кронина. Свой первый гол в MLS забил 11 августа 2018 года — гол в компенсированное к матчу время принёс «Колорадо Рэпидз» победу над «Сан-Хосе Эртквейкс» со счётом 2:1. 12 июля 2019 года Боатенг расторг контракт с «Колорадо Рэпидз» по взаимному согласию сторон.

В декабре 2019 года присоединился к клубу чемпионата Финляндии КуПС, подписав однолетний контракт с опцией продления ещё на один год.

Статистика

Достижения 
Командные

 «Стрёмсгодсет»
 Чемпион Норвегии: 2013

 «КуПС»
 Обладатель Кубка Финляндии: 2021

 «ЧФР Клуж»
 Чемпион Румынии: 2021/22
 Финалист Суперкубка Румынии: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «ЧФР» Клуж